Coincy (Aisne)
 Coincy (Moselle)